Яйлым Ягмырович Бердиев (; род. 1972) — туркменский государственный деятель, бывший министр обороны Туркменистана, бывший министр национальной безопасности Туркменистана, генерал-майор (2020).

Биография 
Родился в Бахарденском районе Туркменской ССР.

Образование высшее, в 1994 году окончил Туркменский сельскохозяйственный университет, по специальности инженер-механизатор.

После окончания учёбы в вузе и действительной военной службы, трудовой путь начал в 1995 году слесарем АТК-3007 города Сердара.

1995—2003 годах — работал на различных должностях в Управлении Комитета национальной безопасности Туркменистана по Ахалскому велаяту, старшим оперативным уполномоченным 2-го отдела Министерства национальной безопасности.

2003—2006 годах — старший инспектор отдела Государственной службы Туркменистана по регистрации иностранных граждан, заместитель начальника Управления этой службы по городу Ашхабаду, заместитель председателя Государственной службы Туркменистана по регистрации иностранных граждан.

2006—2007 годах — председатель Государственной службы Туркменистана по регистрации иностранных граждан, заведующий отделом анализа деятельности правоохранительных и военных органов Аппарата Президента Туркменистана.

В 2007—2008 годах — председатель Государственной службы Туркменистана по регистрации иностранных граждан.

В мае — июне 2008 года — начальник Государственной миграционной службы Туркменистана.

С 2008—2009 годах — глава Государственной таможенной службы Туркменистана.

С 21 января 2009 года по 29 марта 2011 года — министр обороны, секретарь Государственного совета безопасности Туркменистана.

29 марта 2011 года назначен министром национальной безопасности Туркменистана с сохранением должности секретаря Государственного совета безопасности Туркменистана; одновременно присвоено звание генерал-лейтенанта.

5 октября 2015 года освобождён от должности министра национальной безопасности и повторно назначен министром обороны Туркменистана.

В ходе торжеств по случаю празднования Дня Военно-Морских Сил Туркменистана 9 октября 2015 года был объявлен подписанный 7 октября указ о присвоении ему воинского звания «генерал-полковник».

22 января 2020 объявлен строгий выговор «с последним предупреждением за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки», понижен в звании с генерал-полковника до генерал-майора и освобождён с поста секретаря Государственного совета безопасности.

12 февраля 2020 года освобождён от должности министра национальной безопасности в связи с переходом на другую работу.

Награды 
 Медаль «Edermenlik» (2009)
 Медаль «За безупречную службу Отечеству» 3 степени (2010)
 Медаль «Watana bolan söýgüsi üçin» (2014)
 Медаль «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 19 ýyllygyna» (19 лет независимости Туркменистана)
 Медаль «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 20 ýyllygyna» (20 лет независимости Туркменистана)
 Медаль «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 20 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen dabaraly harby yörişe gatnaşyja»

Примечания

Ссылки 
 БЕРДИЕВ Яйлым Ягмырович — ЦентрАзия

Генералы Туркменистана
Министры национальной безопасности Туркменистана
Министры обороны Туркменистана